See kan syfta på följande platser:

 Sée, vattendrag i Normandie, Frankrike
 See, Tyrolen, Österrike